Alessandro Sappa de' Milanesi – poeta e accademico italiano
 Daniel Sappa – calciatore argentino
 Giuseppe Sappa – politico italiano
 Luigi Sappa – politico italiano
 Wilmar Rubens Cabrera Sappa – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano

 Sappa – esonimo italiano per la città di Sapë, in Albania